Bolbelasmus är ett släkte av skalbaggar. Bolbelasmus ingår i familjen Bolboceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Bolbelasmus